Монбла́нский тонне́ль (, ) — автомобильный тоннель, проложенный под горой Монблан между Шамони-Мон-Блан (Франция) и Курмайором (Италия). Является частью европейского маршрута E25.

Длина тоннеля — 11611 м, ширина — 8,6 м, высота 4,35 м. Большая часть находится во Франции — 7644 м, в Италии — 3967 м. Тоннель состоит из одной галереи, движение осуществляется по одной полосе шириной 3,5 м в каждую сторону. Имеет профиль в виде несимметричной буквы Λ для облегчения слива воды. Высота портала на французской стороне 1274 м над уровнем моря у подножия ледника Bossons, на итальянской — 1381 м у подножия ледника Brenva, максимальная высота тоннеля 1395 м. Максимальная толщина горной породы над тоннелем 2480 м.

Строительство началось в 1957 году, а закончилось лишь в 1965 году. На работах было израсходовано около 37 млн кВт·ч энергии, более 700 тонн взрывчатки и 2,7 млн литров горючего. На строительство ушло 4,6 млн человеко-часов и потрачено 771240 болтов.

Тоннель с момента ввода в эксплуатацию стал одним из важнейших путей в Альпах. По дороге из Франции в Турин экономится около 50 км, а в Милан — около 100 км. Ежедневно тоннель пропускает более 5000 транспортных средств. Пешеходы могут пересечь тоннель на автобусе. Тоннель платный.

Пожар 1999 года 

24 марта 1999 года в тоннеле произошёл пожар, бушевавший 53 часа, пока в тоннеле не сгорело всё, что могло гореть. Жертвами огня оказались 39 человек, 10 спаслись. Тюремный срок за нарушение эксплуатации получил начальник службы безопасности тоннеля Жерар Ронколи — 6 месяцев тюрьмы плюс 24 условно, мэр Шамони Мишель Шарле получил условное наказание и штраф.
После пожара тоннель был закрыт почти 3 года. На ремонт было потрачено 400 млн евро, в ходе ремонта было установлено 120 камер видеонаблюдения, 3680 тепловых датчиков, 37 эвакуационных выходов и станция первой помощи в центре тоннеля.

Повторное открытие движения состоялось 5 марта 2002 года.

Правила безопасности в тоннеле 
 Если автомобиль работает на сжиженном газе, необходимо сообщить об этом персоналу тоннеля
 Разрешённая скорость — не менее 50 и не более 70 км/ч
 Минимальная дистанция движения между автомобилями — не менее двух синих маяков (150 м)
 Минимальная дистанция при остановке между автомобилями — не менее 100 м
 В тоннеле требуется настроиться на радио 103.3 МГц или 107.7 МГц (служебное радио тоннеля)
 Не разрешено въезжать в тоннель на неисправном транспорте (эвакуация за счёт водителя и очень дорогая)
 Запрещается остановка в тоннеле без видимой причины

Дорожная пошлина 
С 1 января 2014 г. стоимость проезда через тоннель следующая: 

При въезде с французской стороны (включая НДС 20%):

При въезде с итальянской стороны (включая НДС 22%):

Интересные факты
В Туннеле расположен советско-итальянский детектор Liquid Scintillation Detector в точке с координатами широта 45'51, долгота 6'54) на глубине 5200 метров водного эквивалента.

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Примечания 

Тоннели Италии
Тоннели Франции
Транспортные здания и сооружения Валле-д’Аосты
Транспортные здания и сооружения региона Овернь — Рона — Альпы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1965 году
Здания и сооружения, построенные в 1965 году во Франции
Появились в 1965 году в Италии
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2002 году